ORP „Iskra” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez żaglowce szkolne polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od iskry, rodzaju wyładowania elektrycznego występującego w atmosferze:
 ORP „Iskra” – szkuner gaflowy z okresu międzywojennego, eks brytyjski „St. Blanc”, podczas II wojny światowej wypożyczony Royal Navy służył jako okręt-baza HMS „Pigmy”
 ORP „Iskra” (253) – barkentyna gaflowo-bermudzka projektu B79/II z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów